Charles-Henri Matthey (1880-1956), architecte suisse ;
 Charles-Jules Matthey (1814-1863), homme politique suisse ;
 Christian Matthey (1961-), footballeur suisse ;
 Francis Matthey (1942-), homme politique suisse ;
 Françoise Matthey (1949-), poète française ;
 Goldy Parin-Matthèy (1911-1997), psychanalyste et anarchiste suisse ;
 Jean-Louis Matthey (1947-), musicien, archiviste et bibliothécaire vaudois ;
 Jeanne Matthey (1886-1980), joueuse de tennis française ;
 Jules Matthey (1809-1893), homme politique suisse ;
 Pierre-Louis Matthey (1893-1970), poète et écrivain suisse ;
 Pierre Matthey (1927-2014), artiste peintre suisse ;
 Robert Matthey (1900-1982), enseignant et zoologue suisse ;
 Yves Matthey (1964-), réalisateur suisse.

Autres 
 Johnson Matthey, entreprise chimique britannique ;
 Johnson Matthey Technology Review, revue scientifique trimestrielle ;
  Matthey-Doret (), dynastie d'artisans établis à Roche et à Vevey.
Patronyme suisse